Vorgabe steht für:

 Zielvorgabe, siehe Zielvereinbarung
 Spielvorgabe, eine Unterstützung für schwächere Teilnehmer, siehe Handicap (Sport)
 Vorgabe (Go), ein Handicap beim Brettspiel Go

Siehe auch: